Wagnitz bezeichnet:

 Wagnitz (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft und  Katastralgemeinde der Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Wagnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Balthasar Wagnitz (1755–1838), deutscher Theologe 
 Melchior Ernst Wagnitz (1673–1731), deutscher Arzt